Tabakov (masculin ; ) ou Tabakova (féminin ; ), francisé en Tabacoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ioulia Tabakova (1980-), athlète russe, évoluant sur le sprint ;
 Maïa Tabakova (1978-), gymnaste rythmique bulgare ;
 Oleg Tabakov (1935-2018), acteur et metteur en scène soviétique puis russe.

Patronyme russe